Кокораке има више значења:

 Кокораке (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Кокораке (Киријего), насеље у савезној држави Сонора у Мексику